

Geografia 
 Plumb – comunità non incorporata dello stato di Washington, USA

Musica 
 Plumb – album dei Field Music del 2012
 Plumb – album di Plumb del 1997

Persone 
 Plumb – cantautrice statunitense
 Charles Henry Plumb – politico inglese
 Dick Plumb – calciatore inglese
 Edward H. Plumb – compositore statunitense
 Eve Plumb – attrice statunitense
 Gwen Plumb – attrice australiana
 Hay Plumb – regista, attore e sceneggiatore inglese del muto britannico
 John Michael Plumb – cavaliere statunitense
 Josiah Burr Plumb – politico canadese
 Preston B. Plumb – politico statunitense
 Ralph Plumb – politico statunitense
 Rovana Plumb – politica rumena